Donja Vinča peut désigner 2 localités de Bosnie-Herzégovine qui constituaient une seule et même entité avant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
Donja Vinča, un village situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité de Pale et dans la République serbe de Bosnie ;
Donja Vinča, un village situé dans la municipalité de Pale-Prača, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.